Николай Аркадьевич Соколовский (псевдонимы Эрик Ингобор (в довоенный период), Иван Иванов (в период войны), Николай Александрович Горчаков и Анисий Оглобля (после войны), 2 июня 1901 г., Санкт-Петербург — не ранее 1985, в некоторых публикациях ошибочно указывается 1983) — русский писатель, эмигрант «второй волны», в послевоенный период — диктор радио «Свобода».

Биография 
Учился в ГЭКТЕМАСе, ученик школы Камерного театра, в котором и работал в 20-х годах режиссёром. В 1927 году поставил в Ленинградском театре сатиры гротескную комедию Якова Мамонтова «Республика на колесах», где роль бандита Андрея Бубки сыграл Леонид Утёсов. С этого спектакля начала свою жизнь впоследствии знаменитая песня «С одесского кичмана».

Автор двух фантастических книг, изданных под псевдонимом Эрик Ингобор: «Четвёртая симфония» (1934) и «Этландия» (1935). Также публиковал статьи и очерки. После того, как подвергся резкой критике со стороны Сергея Герзона, прекратил публикации, опасаясь репрессий.

В самом начале Великой Отечественной войны был призван в «писательское ополчение» Москвы (как интендант). Попал в плен в начале октября 1941 года (последнее письмо датировано 27 сентября) и 10.10.1941 был вывезен в концлагерь Землов в Померании. Заявление жены о розыске — от 24 декабря 1946 (хранится в РГАЛИ). В послевоенном СССР считался без вести пропавшим.

С марта 1943-го был интернирован в Вене, после войны до июля 1950-го последовательно находился в лагерях перемещенных лиц в Мюнхене, Фюссене, Шляйсхайме. С 1950-го и до самой кончины жил в Мюнхене.

В эмиграции пользовался псевдонимом «Николай Горчаков», длительное время выдавал себя за режиссёра Н. М. Горчакова. В 1948 году опубликовал под этой фамилией в Мюнхене в издательстве «Златоуст» книгу «Восемь рассказов». В начале 1950-х Горчаков пришел на «Радио Освобождение» (с 1959 года — «Радио Свобода») и служил диктором в продукционном отделе. Помимо собственно дикторской работы, он писал сценарии радиопередач и время от времени осуществлял театральные радиопостановки (включая пьесы советских авторов). Издаёт в Нью-Йорке книгу «История советского театра». Также публиковался в журналах «Грани», «Возрождение», «Литературный современник», «Свобода» (Мюнхен).

В эмиграции Горчаков был женат на беженке из Риги Клавдии Кулеминой, с которой к середине 50-х разошелся. Она уехала в Венесуэлу. Сына, родившегося в этом браке, часто вспоминал в дневниках и письмах, но в обнаруженных официальных документах не указывал.
С конца 1940-х до начала 1970-х руководил собственной частной учебной студией актёрского мастерства в Мюнхене, читал многочисленные лекции.

Сочинения 
 Э. Ингобор. «Четвёртая симфония» (1934)
 Э. Ингобор. «Этландия» (1935)
 И. Иванов. Это и есть большевизм! Берлин, изд-во «Новое слово», 1943, 123 с., 18 илл. Владимира Алексеевича Белкина.
 Н. Горчаков. Восемь рассказов. Мюнхен, 1948.
 Н. Горчаков. История советского театра. Нью-Йорк.

Примечания

Ссылки 
 Горчаков и Хлестаков

Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Русские эмигранты второй волны в Германии
Русские коллаборационисты
Литераторы, известные под псевдонимами
Мемуаристы русского зарубежья
Театральные критики СССР
Театральные режиссёры СССР
Персоналии по алфавиту